La fonte magica – romanzo di Natalie Babbitt del 1975
 Tuck Everlasting – film del 1981 diretto da Frederick King Keller
 Tuck Everlasting - Vivere per sempre (Tuck Everlasting) – film del 2002 diretto da Jay Russell